Gerhardsson ist ein schwedischer Familienname.

Namensträger:
 Birger Gerhardsson (1926–2013), schwedischer Theologe und Hochschullehrer
 Örjan Gerhardsson (* 1954), schwedischer Autor
 Peter Gerhardsson (* 1959), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Stefan Gerhardsson (* 1958), schwedischer Schauspieler und Komiker